Каппелен () — норвежская династия торговцев, землевладельцев и политиков.

История 
Род Каппеленов происходит из коммуны Каппельн, расположенной в нижнесаксонском районе Клоппенбург в Германии, и ведётся от  (1627—1688), который переехал в Норвегию из Бремена в 1653 году. Юхан фон Каппелен купил несколько поместий и стал бейлифом в Лиере, в фюльке Бускеруд. Основные ветви рода идут от трёх его сыновей:

 Юхан фон Каппелен младший (; 1658—1998), стал бейлифом в Лиере после отца.
 Ульрих Фридрих фон Каппелен (; 1668—1722), торговал лесом и владел лесопилкой в Шиене, в фюльке Телемарк.
 Габриэль фон Каппелен (; 1674—1758), торговал лесом в , в Драммене, в фюльке Бускеруд.

Один из их потомков, , основал один из старейших издательских домов Норвегии —  (чаще просто «Каппелен»). Каппелены перестали использовать в фамилии приставку «фон» в XIX веке.

Известные члены семьи 
  (1805—1878) — основатель издательского дома Каппелен.
 Герман Август Каппелен (1827—1852) — художник-пейзажист.
 Андреас Зейер Каппелен (1915—2008) — политик, бывший министр иностранных дел Норвегии.

Примечания